Jens Cools (Westerlo, 16 oktober 1990) is een Belgische voetballer, wiens voorkeurspositie verdedigende middenvelder is. Hij komt sinds het seizoen 2019/20 uit voor de Belgische eersteklasser KAS Eupen.

Carrière
In het seizoen 2009/10 stroomde Cools vanuit de jeugdopleiding door naar het eerste elftal van KVC Westerlo, de club uit de gemeente waar hij opgroeide. Eén seizoen later debuteerde hij. Na 6 seizoenen in het eerste elftal te hebben gespeeld liep het contract van Cools na afloop van het seizoen 2015/16 af waardoor hij Westerlo transfervrij verliet.

Op 1 juli 2016 maakte hij de overstap van KVC Westerlo naar KVRS Waasland - SK Beveren. Het was trainer Stijn Vreven die hem kon overtuigen voor de club uit het Waasland te kiezen. Cools tekende een tweejarig contract. Na afloop van deze twee seizoenen koos hij ervoor om in te gaan op een aanbod van het Cypriotische Paphos FC. Cools kende hier een zeer goed seizoen waarin hij 6 keer scoorde in 25 wedstrijden. Cools debuteerde op 10 augustus 2019 in de basis in de thuiswedstrijd tegen zijn ex-club Waasland-Beveren.

Na één seizoen in Cyprus actief te zijn wou Cools graag terugkeren naar zijn thuisland. Op 16 juli 2019 maakte eersteklasser KAS Eupen bekend dat Cools een contract bij hen had getekend voor de volgende drie seizoenen.

Clubstatistieken 

Belgisch voetballer